Il singolare  del Trofeo Paolo Corazzi 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Denis Gremelmayr era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Igor' Kunicyn ha battuto in finale Rainer Schüttler 6–2, 7–6(2).

Teste di serie

 Igor' Kunicyn (campioni)
 Rainer Schüttler (finale)
 Karol Beck (primo turno)
 Matthew Ebden (semifinali)

  Ádám Kellner (primo turno)
  João Sousa (secondo turno)
  John Millman (primo turno)
  Stefano Galvani (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Trofeo Paolo Corazzi 2011